Friedrich Nies ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Nies (Schriftgießer) (1804/1808–1870), deutscher Drucker und Schriftgießer
 Friedrich Nies (Mineraloge) (1839–1895), deutscher Mineraloge und Geologe 

Siehe auch:
 Fritz Nies (Friedrich Nies; * 1934), deutscher Literaturwissenschaftler